dec – dziesiętny system liczbowy, decymalny

Osoby o nazwisku Dec 
 Andrzej Dec (ur. 1950) – polski samorządowiec i menedżer.
 Edward Dec (ur. 1942) – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 Ewa Dec (ur. 1943) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Ignacy Dec (ur. 1944) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych
 Irena Laudańska-Dec (1924–2007) – polska konserwator zabytków
 Mirosław Dec (ur. 1977) – polski lekkoatleta, kulomiot
 Wacław Dec (1931–1997) – polski ginekolog i położnik
 Walenty Dec (1851–1938) – polski kompozytor, organista, profesor Konserwatorium Krakowskiego
 Władysław Dec (1898–1965) – polski żołnierz
 Władysław Dec (1907–1999) – polski zakonnik, salezjanin, kapelan AK, honorowy obywatel Przemyśla

Zobacz też 
 DEC